

Населені пункти та їхні частини
 Медзьно — гміна в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Медзьно — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Медзьно — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Медзьно — осада в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Медзьно — лісова осада в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки